

Таблица

Примечания

Литература 
 Иванов С. В., Кентлер А. Р., Файбисович В. З., Хропов Б. М. Шахматная летопись Петербурга. 1900—2005. Чемпионаты города. Изд. 2-е, испр. и доп. — С.-Пб.: Коста, 2005. — C. 50—51. — 296 с.— ISBN 5-98408-032-X.
 Первенство Ленинграда 1932

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте chessgames.com

Шахматные турниры в СССР
1932 год в шахматах